Скважність (геологія) — сукупність пор, тріщин, каналів і інш. пустот в гірському масиві незалежно від їх форми і розмірів, загальний об'єм всіх пустот у гірській породі.
 Скважність надкапілярна — сукупність пустот більшого розміру, ніж капіляри.
 Скважність (фізика), Прогальність — відношення періоду слідування (повторення) електричних чи інших імпульсів до їх тривалості. С. визначає співвідношення між піковою та середньою потужністю імпульсів.